Guerra d'Independència d'Algèria (1954 – 1962), guerra de descolonització.
 Guerra de la independència croata guerra a Croàcia de 1991 a 1995
 Guerra d'Independència cubana
 Guerra de la Independència Espanyola, conflicte bèl·lic entre Espanya i el Primer Imperi Francès (1808 – 1814)
 Guerra d'Independència dels Estats Units
 Guerra de la Independència Irlandesa (1919 – 1921)
 Guerra d'independència de Grècia (1821 – 1829)
 Guerra d'independència de Mèxic
 Guerra d'Independència Turca (1919 – 1922)
 Guerra d'independència de Veneçuela (1811 – 1823)